King's College de Londres
 King's College (Cambridge)
 King's College Chapel
 
 The King's College à New York
 King's College (Hong Kong)
 King's College, renommé Université de Toronto en 1849

Homonymie d'établissements scolaires ou universitaires